De FIM MotoGP Rookies Cup 2023 is het zeventiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telt veertien wedstrijden, verdeeld over zeven raceweekenden. De eerste wedstrijd wordt op 25 maart op het Autódromo Internacional do Algarve verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen wordt op 10 september op het Misano World Circuit Marco Simoncelli verreden.

Kalender

Coureurs

Externe link 
 Officiële website

Wegrace
Motorsport in 2023